7 pułk kawalerii () – pułk armii Stanów Zjednoczonych, utworzony w 1866 roku.

Struktura organizacyjna 
 Skład 2019
 1 szwadron „Garryowen”
 troops HHT, A, B, C, dołączona kompania D z 15 BSB 2 ABCT 1 Dywizji Kawalerii 
 2 batalion „Ghosts”
 kompanie HHC, A, B, C, D, dołączona kompania G z 215 BSB 3 ABCT 1 Dywizji Kawalerii
 5 szwadron „Warpaint”
 troops HHT, A, B, C, dołączona kompania D z 3 BSB 4 ABCT 3 Dywizji Piechoty w Fort Stewart w Georgii

Zobacz też 
 masakra nad Washita River
 masakra nad Wounded Knee
 James Forsyth

Przypisy

Bibliografia 
 7th Cavalry Regiment Organizational Legacy "The Seventh First"
 7 Cavalry History
 
 1st Squadron, 7th Cavalry Regiment
 2nd Battalion, 7th Cavalry Regiment
 5th Squadron, 7th Cavalry Regiment
 Battle Unit Details

1 Dywizja Kawalerii
Pułki kawalerii amerykańskiej